Eclipse er det engelske ord for Eklipse, der betyder "formørkelse" ofte i betydningen sol- eller måneformørkelse.

Eclipse kan herudover henvise til flere ting:

Musik 
 Eclipse (guitar) - en elektrisk guitar.
 Eclipse Records, et pladeselskab

Album 
 Eclipse (Amorphis album)
 Eclipse (Autumn Tears album)
 Eclipse (CANO album), 1978
 Eclipse (Five Star album), 2001
 Eclipse (G.G.F.H. album)
 Eclipse (Glorium album), 1997
 Eclipse (Journey album)
 Eclipse (Smokie album)
 Eclipse (Twin Shadow album)
 Eclipse (Veil of Maya album)
 Eclipse (Violeta de Outono album), 1995
 Eclipse (Yngwie Malmsteen album), 1990
 Esenciales: Eclipse, af Maná
 The Twilight Saga: Eclipse (soundtrack)

Sange 
 "Eclipse" (sang), from albummet fra 1973 album The Dark Side of the Moon af Pink Floyd
 "Eclipse" (Crossfaith sang), fra 2013 albummet Apocalyze
 "Eclipse", fra 1974-albummet Back Home Again afJohn Denver
 "Eclipse", fra 2000-albummet Made Me Do It af The Haunted
 "Eclipse", fra 2000-albumet Welcome to Earth af Apoptygma Berzerk
 "Eclipse", fra 2005-albumnet Robyn af Robyn
 "Eclipse", fra 2015-albumnet United We Are af Hardwell

Andet 
 Eclipse (program) - et udviklingsmiljø, der oprindeligt er udviklet med henblik på programmeringssproget Java.
 En planet i Star Wars Galaksen, se Eclipse (Star Wars).
 Eclipse (bog) - en bog i den populære Twilight serie skrevet af Stephenie Meyer.
 The Twilight Saga: Eclipse – filmen
 Eclipse (band) – et band med 1999-hittet Makes Me Love You
 Eclipse (orkester) – et orkester med bl.a. Thad Jones
 Eclipse (hest) - en ubesejret galophest (1764-1789) af racen engelsk fuldblod, der var en indflydelsesrig avlshingst.
 Eclipsedragt - en dragt
 Eclipse Engine - en spilmotor
 Eclipse Aviation, en flyproducent

Se også 
 Mitsubishi Eclipse - en bil (sportscoupé) fra Mitsubishi Motors.